Игуэнья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 206,25 км². Население — 1424 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Города Леона
Муниципалитеты Леона